Kelvin – rzeka w Szkocji
 William Thomson (lord Kelvin) – brytyjski fizyk
 kelwin () – jednostka temperatury
  – okręt brytyjski